Denumirea de Voden se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Voden, un sat în comuna Dimitrovgrad, regiunea Haskovo;
 Voden, un sat în comuna Bolearovo, regiunea Iambol;
 Voden, un sat în comuna Părvomai, regiunea Plovdiv.